And the Worst Is Yet to Come è il secondo full-length della band italiana Hyades pubblicato nel 2007 dall'etichetta Mausoleum Records.

Tracce

Collegamenti esterni